Warlord signifie « Seigneur de guerre » en anglais et peut désigner :

Surnom de personnalités réelles ou de fiction 
 Terry Scott Szopinski (mieux connu sous le nom de ring The Warlord), catcheur américain
 Bounty Killer (surnommé The Warlord), DJ reggae/dancehall jamaïcain
 Malko Linge (nom de code : Warlord), héros de la série de romans d'espionnage S.A.S. de Gérard de Villiers

Musique 
 Warlord, groupe de heavy metal américain des années 1980
 Warlord, sixième album de Skrewdriver
 Warlord, album de Yung Lean

Autres 
 Warlord, bande dessinée heroic fantasy de DC comics
 Warlord, manhwa de Byung Jin Kim et Sung Jae Kim
 Le Seigneur de la guerre (titre original : The War Lord),  film américain réalisé par Franklin J. Schaffner sorti en 1965
  du  de Marines
 Warlord, en français jarl, personnage jouable dans le jeu vidéo For Honor
 Warlords, jeu vidéo sorti en 1980 sur Atari 2600
 The Warlord (film, 1972), le film ayant révélé Michael Hui au cinéma

Voir aussi 

 
 
Warlords, un jeu vidéo sorti en 1980 sur Atari 2600,
Warlords, une série de jeux vidéo,
Warlords, le premier jeu vidéo de la série sorti en 1989,
Civilization IV: Warlords, la première extension du jeu vidéo Civilization IV.

Homonymie de titre